Colver est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1949), photographe américain
 (né en 1958), homme politique américain en Alaska
 (1794-1870), ecclésiastique baptiste américain
 (1882-1977), journaliste américaine
 (1817-1891), pionnier américain de l'Oregon
 (1870-1926), commissaire fédéral américain

Toponyme

, communauté de la Pennsylvanie

Voir aussi

Homonymie de patronyme